Cyrilla är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Cyrilla ingår i familjen Cyrillaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Cyrilla